El término yuyu o Yuyu puede referirse a:
 Apodo de José Guerrero Roldán.
 El yuyu, conjunto de prácticas mágico-religiosas o de brujería al oeste de África.
 Yuyu, lengua aborigen australiana hoy extinta.
 Yuyu, sumo sacerdote de Osiris en tiempos de Ramsés II.
Forma coloquial de referirse al miedo.

Véase también